Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, de algemeen bevelhebber van de zeestrijdkrachten
 Commandant der Zeemacht in Nederland
 Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied (historisch: Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen)
Uit het verleden: 
 Commandant der Zeemacht in de wateren bij Suriname
 Commandant der Zeemacht bij Nederlands-Indië